Адлиа () — микрорайон на юго-западе города Батуми (Грузия). Расположен на берегу Чёрного моря между рекой Чорохи и Батумским аэропортом.

По данным переписи 2002 года, там проживало 1814 человек.

История 
Включен в общину Кахари Хелвачаурского района. В советский период развивалось мехеоба, цитрусовое и скотоводство. До 2011 года Находился в Хелвачаурском муниципалитете Аджарии, потом в составе города Батуми.

Примечания 

Населённые пункты, вошедшие в состав Батуми